Huntingburg steht für:

 Huntingburg (Indiana), Stadt im Dubois County, Indiana, USA
 Huntingburg Wagon Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller